The Blue Album – album dei Beatles del 1973
 The Blue Album – album di Marc Storace del 1991
 The Blue Album – album dei Double You del 1994
 The Blue Album – album degli Emerson, Lake & Palmer del 2001
 The Blue Album – album di Valensia del 2002
 The Blue Album – album dei Black Lace del 2010
 The Blue Album – album di Mr. Capone-E del 2010